Лу́кич () — южнославянская фамилия, происходит от имени Лука. Известные носители:
 Лукич, Владан (род. 1970) — югославский и сербский футболист, президент футбольного клуба «Црвена Звезда».
 Лукич, Воислава (род. 1987) — сербская теннисистка.
 Лукич, Джон (род. 1960) — английский футболист сербского происхождения, вратарь.
 Лукич, Зоран (род. 1971) — сербский баскетбольный тренер.
 Лукич, Йован (род. 2002) — сербский футболист.
 Лукич, Леонид Ефимович (1904—1976) — депутат Верховного Совета СССР.
 Лукич, Лепа (род. 1940) — югославская и сербская певица, актриса.
 Лукич, Радомир (1914—1999) — югославский учёный-правовед, академик.
 Лукич, Саша (род. 1996) — сербский футболист.
 Лукич, Симо (1916—1944) — югославский партизан, Народный герой Югославии.
 Лукич, Славко (род. 1989) — сербский футболист.
 Лукич, Сретен (род. 1955) — сербский генерал полиции и военный деятель.
 Лукич, Стоян (род. 1979) — шведский футболист, вратарь.

Прочее 
 «Чёрный Лукич» — российская рок-группа. Лидер — Вадим (Дима) Кузьмин.

См. также 
 Лучич